Tonica – in musica, nota che determina la natura della tonalità o di un accordo
Tonico – relativo alla tonicità di una soluzione
Tonica – vocale o sillaba su cui cade l'accento
Acqua tonica – bibita composta da acqua addizionata ad anidride carbonica, zucchero e aromi naturali
Tonico – medicinale ricostituente
 Tonico – liquido cosmetico